Взлётная полоса — многозначный термин:

Авиация 
 Взлётно-посадочная полоса

Фильмы 
 «Взлётная полоса» () — французский чёрно-белый короткометражный фильм 1962 года.
 «Взлётная полоса» — советский телефильм, снятый на киностудии «Таджикфильм» режиссёром Тахиром Сабировым, 1970 года.
 «Взлётная полоса» () — азербайджанский фантастический боевик 2005 года.
 «Взлётная полоса» — эпизод российского телесериала «Спецназ-2» (2003).

См. также 
 Взлëтная полоса I — название Лондона в романе 1984
 «Взлётная полоса» — песня из репертуара группы «Земляне»